Algíri puccs néven három olyan hatalomátvételi kísérlet ismert, amelyre Francia Algéria fővárosában, a korabeli Franciaország második legnagyobb városában történt.

A második világháború idején
Algíri puccs (1942), a Szabad Franciaország felkelése a vichyi kormány ellen, 1942. november 8-án.

Az algériai háború (1954-1962) idején
Az 1958-as puccs, amely  a visszavonult Charles de Gaulle politikai visszatérését támogatta
Az 1961-es puccs az Ötödik Köztársaság elnöke, Charles de Gaulle ellen 1961. április 21-én.